Кручи́нин — русская фамилия; имеет женскую форму Кручи́нина.

Известные носители 
 Кручинин, Алексей Дмитриевич (род. 1991) — российский хоккеист.
 Кручинин, Андрей Анатольевич (род. 1978) — российский хоккеист.
 Кручинин, Валентин Яковлевич (1892—1970) — советский композитор.
 
 Кручинин, Игорь Александрович (1931—2014) — российский педагог, краевед и журналист, почётный гражданин Переславля.
 Кручинин, Сергей Иванович (1939—2014) — альтист Новосибирского академического симфонического оркестра; писатель.
 Кручинин, Юрий Сергеевич (род. 1958) — российский политический и общественный деятель